Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 23 au .

Gisela Dulko remporte le simple dames. En finale, elle bat Sorana Cîrstea, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ágnes Szávay et Vladimíra Uhlířová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Budapest
Sport en Hongrie en 2007
Tennis en avril 2007